Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 437 dans le monde.

 Route fédérale 437 en Allemagne
 RS-437 au Brésil
 Route 437 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 437 en France
 Route régionale 437 en Slovénie